Фуко може да се отнася за:

 Леон Фуко – френски физик
 Мишел Фуко – френски философ
 Фуко – японски фотомодел